Ganesh Shankar Vidyarthi (GSV), né le , et mort le  à Kanpur, est un journaliste indien, chef du Congrès national indien et un activiste indépendantiste.

Biographie

Honneurs 
 The Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial (GSVM) Medical College Kanpur is named in his remembrance.
 Ganesh Chowk, a square is named after him in the heart of the city of Gorakhpur
 Phool Bagh is also called as Ganesh Vidyarthi Udyan.
 The Ganesh Shankar Vidyarthi Inter College (GSVIC) GSV Inter College Kanpur is named in his remembrance.
 The Ganesh Shanker Vidyarthi Inter College (GSV Inter College Hathgaon-Fatehpur)is named in his remembrance.
 Ganesh Shanker Vidyarthi Smarak Inter College (GSVS Inter College Maharajganj, UP) is named after his remembrance.

Références 

Naissance en octobre 1890
Décès en mars 1931
Journaliste indien
Décès à 40 ans